Роџер Федерер је освојио турнир. У финалу је победио Ендија Родика са 6:3, 7:5.

Носиоци 

  'Роџер Федерер (победник)
  Рафаел Надал (прво коло)
  Лејтон Хјуит (полуфинале)
  Марат Сафин (четвртфинале)
  Енди Родик (финале)
  Николај Давиденко (четвртфинале)
  Андре Агаси (одустао)
  Гастон Гаудио (прво коло)

  Гиљермо Корија ''(друго коло) 
  Маријано Пуерта ''(прво коло) 
  Давид Налбандијан ''(друго коло) 
  Тим Хенман ''(друго коло) 
  Томас Јохансон ''(прво коло) 
  Иван Љубичић ''(прво коло) 
  Радек Штјепанек ''(прво коло) 
  Ришар Гаске ''(друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 2005.